

Geografia

Italia 
 Olmedo – comune italiano della provincia di Sassari

Spagna 
 Olmedo – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Fuente-Olmedo – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Olmedo de Camaces – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Llano de Olmedo – comune della comunità autonoma di Castiglia e León

Ecuador 
 Cantone di Olmedo – cantone della provincia di Loja
 Olmedo – capoluogo dell'omonimo cantone
 Cantone di Olmedo – cantone della provincia di Manabí
 Olmedo – capoluogo dell'omonimo cantone
 Aeroporto Internazionale José Joaquín de Olmedo – aeroporto che serve la città di Guayaquil, situata nell'omonimo cantone

Persone 
 Alex Olmedo – ex tennista peruviano naturalizzato statunitense
 Quiterio Olmedo – calciatore paraguaiano
 Carlos Olmedo – ex calciatore paraguaiano
 Nicolás Olmedo – calciatore argentino
 José Joaquín de Olmedo – politico ecuadoriano

Altro 
 Centro Deportivo Olmedo – società calcistica ecuadoriana

Pagine correlate 
 Olmeda